

Geografia
 Bearden – città dell'Arkansas
 Bearden – città dell'Oklahoma

Persone
 Romare Bearden – artista statunitense
 Thomas E. Bearden – fisico e ingegnere, inventore di una controversa macchina per il moto perpetuo.